Guerreiro, Brasileiro e Sonhador é o 33º álbum de Neguinho da Beija-Flor, lançado em 2010.

Foi divulgado na imprensa que o álbum irá custar R$ 4,99, a fim de o álbum ser competitivo na disputa do mercado com a venda de versões pirateadas por camelôs. O preço pode ser baixo uma vez que o álbum é 100% independente: a gravadora, a editora, a distribuidora e a autoria das canções são todas de Neguinho.

Faixas  

 "Cavaquinho MI Maior" (N. Beija-Flor)
 "Mulher, Mulher, Mulher" (N. Beija-Flor/M. Rayol)
 "Milhões de Amigos" (N. Beija-Flor)
 "Nos Braços da Comunidade" (N. Beija-Flor/E. Reis)
 "Luiza Flor Morena" (N. Beija-Flor/E. Reis)
 "Brasil, Rei da Bola" (N. Beija-Flor/M. Rayol)
 "O Feio" (N. Beija-Flor/Betinho)
 "Oriete" (N. Beija-Flor)
 "Extinta Beleza" (N. Beija-Flor/T. Flor)
 "Bendito Baile" (N. Beija-Flor)
 "Matemática do Amor" (N. Beija-Flor)
 "Maldade e Sedução" (N. Beija-Flor)
 "Guerreiro, Brasileiro e Sonhador" (N. Beija-Flor/H. Abi-Rhian)

Singles 

Os singles promocionais do álbum foram disponibilizados para download digital gratuito no site oficial de Neguinho da Beija-Flor nas seguintes datas:

 Janeiro de 2010 — "Mulher, Mulher, Mulher (Ideia Fixa)"
 Março de 2010 — "Nos Braços da Comunidade"
 Junho de 2010 — "Brasil, Rei da Bola"

Ver também 

 Neguinho da Beija-Flor
 Beija-Flor de Nilópolis
 Carnaval do Rio de Janeiro

Álbuns de samba
Álbuns de 2010
Álbuns de Neguinho da Beija-Flor